Manibia är ett släkte av kräftdjur. Manibia ingår i familjen myrbogråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrbogråsuggor
Manibia